Tachysurus — род пресноводных лучепёрых рыб из семейства косатковых, обитающих  Азии и один вид в Европе.

Описание 
Взрослые особи представителей рода вырастают от 5 до 66 см. Для них характерны одна пара верхнечелюстных и две пары нижнечелюстных усиков и нёбными зубами, которые могут быть коническими, ворсинчатыми или зернистыми. В желчном пузыре паразитируют миксоспоридии Thelohanellus coeli, Kudoa tachysurae, Kudoa bengalensis, Thelohanellus auerbachi и Zschokkella platystomusi. Жабренными паразитами являются моногенеи Chauhanellus chauhani.

Классификация 
На июнь 2019 года в род включают 13 видов:

Примечания

Ссылки 
 .

Косатковые
Рыбы Азии